Saint-Nom steht für:
 Saint-Nom-la-Bretèche, französische Gemeinde im Département Yvelines
 Lévis-Saint-Nom, französische Gemeinde im Département Yvelines
 Kanton Saint-Nom-la-Bretèche, ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Yvelines